La Copa Africana de Clubes Campeones 1966 fue la segunda edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrada el 25 de diciembre, en el Estadio Houphouët-Boigny, de la ciudad de Abiyán. Contó con la participación de 22 equipos, de los cuales el campeón de la edición anterior clasificó directamente a semifinales. El equipo ganador del evento fue Stade Abidján de Costa de Marfil, tras vencer en la prórroga de la final a doble partido por 1:3 y 4:1 a Real Bamako de Malí. De esta forma, el Stade Abidján obtuvo su primer título en este evento y fue el primer equipo de Costa de Marfil en ganar el torneo.

Cuadro

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1966 en RSSSF

1966
Fútbol en 1966
Stade d'Abidjan